Саур:
 Саур — горный хребет, находящийся на территории Казахстана и Китая.
 Саур — в норвежской мифологии пёс, который правил некоторой территорией в Скандинавии.
 Саур Ванидович (Саур Леванидович) — богатырь, герой былин.
 Атрауов, Саур — советский казахский государственный деятель.
 Саур Искандера — единственный из сорока восьми сауров, согласно легенде, посаженных во времена Александра Македонского, сохранившийся до наших дней.

См. также 
 Саур-Могила — курган в Донецком кряже.
 Саура